HTC Rhodium – altro nome dello smartphone HTC Touch Pro2
Rhodium – nome ufficiale IMA del rodio nativo